Apron steht für:

 Theater Apron, ein Tourneetheater aus Halle
 einen Teil des Flugplatzes, siehe Vorfeld (Flugplatz)
 in der Schweiz die Fischart Rhone-Streber
 apRon (Band), deutsche Punchrock-Band

Siehe auch: